Gustav Gumpel ist der Name folgender Personen:

* Gustav Gumpel (Unternehmer) (1816–1884), deutscher Unternehmer
 Gustav Gumpel (Kaufmann) (1883–1936/1937), deutscher Kaufmann 
 Gustav Gumpel (Bankier) (1889–nach 1937), deutscher Bankier und Industrieller